Everett Building ist der Name folgender Bauwerke in den Vereinigten Staaten:

im NRHP gelistete Objekte:
 Everett Building (Huntsville, Alabama), NRHP-ID: 80000709
 Everett Building (Longview, Texas), NRHP-ID: 79002948

Sonstige:
 Everett Building (Manhattan) am Union Square in Manhattan, New York City